Preston Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Preston Township du comté de Richland dans l'Illinois.
  du comté de Fillmore dans le Minnesota.
  du comté de Jasper dans le Missouri.
 Preston Township du comté de Platte dans le Missouri
  du comté de Wayne en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships